11M steht für:
 die Madrider Zuganschläge vom 11. März 2004
 Bordausrüstung für Raumschiffe und Satelliten nach dem GRAU-Index

Siehe auch:
 M11

11M